Plaque ( ‚Platte‘, ‚Fleck‘, ‚Schild‘) steht für:

 Atherosklerose bzw. atherosklerotisches Geschwür, krankhafte Ablagerungen an den Blutgefäßwänden, siehe auch: Vulnerable Plaque
 Pleuralplaque, asbestbedingte Ablagerungen bei Asbestose oder Mesotheliom
 Papel, über das Hautniveau erhabener, umschriebener Hautfleck
 Zahnbelag, ein Biofilm auf den Zähnen
 Desmosom, zellstrukturelle Verbindungsstelle
 Jeton, in rechteckiger Form
 Senile Plaques, Ablagerung im Gehirn bei der Alzheimerschen Erkrankung

Siehe auch:
 Plaqué